NOBT steht für:
 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, siehe Litauisches Nationaltheater für Oper und Ballett
 New Orleans Ballet Theatre

Abkürzung